Луи Филемон Савари (; 1654—1727) — французский дипломат и экономист. Сын Жака Савари.

Был священником, представлял интересы Франции при дворе герцогов Мантуи. В 1716 г. после смерти своего брата Жака Савари де Брюлона взялся завершить его труд — «Всеобщий словарь торговли» (). Выпустил этот плод совместной работы в 1723 г., а за оставшиеся четыре года жизни подготовил дополнительный том словаря, опубликованный в 1730 г.

Публикации 
 

Дипломаты Франции
Персоналии:Мантуя